Existuje více osobností jménem Walter Kaufmann:

 Walter Kaufmann (fyzik) (1871–1947) – německý fyzik
 Walter Kaufmann (skladatel) (1907–1984) – hudební vědec, skladatel, pedagog a dirigent, narozený v Čechách
 Walter Kaufmann (filosof) (1921–1980) – německo-americký filosof a překladatel
 Walter Kaufmann (spisovatel) (* 1924) – německo-australský spisovatel